Back to Black — второй и последний студийный альбом британской певицы Эми Уайнхаус, выпущенный 27 октября 2006 года на Island Records. В поддержку альбома было выпущено несколько синглов: «Rehab», «You Know I’m No Good», «Back to Black», «Tears Dry on Their Own» и «Love Is a Losing Game».

Большинство музыкальных критиков положительно отозвались об альбоме, оценив талант автора в песнях, написанных Уайнхаус под влиянием классического соула и спродюсированных Саламом Реми и Марком Ронсоном. На 50-й церемонии «Грэмми» Уайнхаус была награждена пятью статуэтками в категориях «Лучший поп-альбом», «Лучший новый исполнитель» и «Песня года», «Запись года» и «Лучшее женское исполнение поп-песни» за «Rehab». Back to Black был также номинирован в категории «Альбом года».

Выпуск и продвижение 
Делюкс-издание альбома было выпущено в Европе 5 ноября 2007 года. Переиздание содержало ремастерированный первоначальный альбомный материал, а второй диск содержал би-сайды, редкие и концертные треки, включая исполнение в программе Live Lounge песни «Valerie», которая до этого момента была доступна только в альбоме Марка Ронсона Version. Первым синглом с пластинки, выпущенным 23 октября 2006 года, стал «Rehab», спродюсированный Ронсоном. Песня была посвящена прошлому певицы, когда она по настоянию своих менеджеров проходила курс лечения от алкогольной и наркозависимостей в реабилитационном центре. 22 октября 2006 года, на основе цифровой дистрибуции, песня дебютировала в UK Singles Chart на 19-м месте, а через неделю, когда состоялся физический релиз сингла, поднялась до 7-й позиции. К концу 2007 года альбом был сертифицирован BPI, став самым продаваемым за этот год.

Вторым синглом стала песня «You Know I’m No Good». Релиз состоялся 8 января 2007 года, вместе с ремиксом, в котором участвовал Ghostface Killah. Композиция достигла 18-го места в UK Singles Chart, и на той же неделе «Rehab» поднялся до 20-го места. Back to Black был выпущен в США в марте 2007 года, и «You Know I’m No Good» там стал ведущим синглом.

Третьим британским синглом стала песня «Back to Black», выпущенная 30 апреля 2007 года, достигнувшая 25-й позиции. В это время популярный трек «Rehab» едва не убрали с пластинки из-за обвинений в пропаганде наркотиков и алкоголя. В чарте Billboard Hot 100 14 июня 2007 года эта песня заняла 10-ю позицию после того, как Эми исполнила её на MTV Movie Awards. На следующей неделе песня достигла 5-го места.

Из этого альбома было также выпущено ещё два сингла. «Tears Dry on Their Own» вышел 13 августа 2007 года и смог достичь 16-го места в Великобритании, а «Love Is a Losing Game», вышедший 10 декабря 2007 года, стал лишь 46-м.

Список композиций

Чарты

Позиции в чартах

Годовые чарты

Декадовые чарты

Лидерство в чартах 

{{succession box
  | before = Taking Chances by Селин Дион
  | title =Швейцарский альбом №1
  | years = 16 декабря 2007 – 20 января 2008
  | after = Haubi Songs Züri West
}}

 Примечания 

 Ссылки 
 Back to Black'' на Metacritic
 Back To Black на discogs.com

Альбомы Эми Уайнхаус
Альбомы Island Records
Альбомы, сертифицированные как платиновые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Премия «Грэмми» за лучший вокальный поп-альбом
Альбомы Universal Republic Records
Альбомы, спродюсированные Марком Ронсоном